Višňové può riferirsi a diversi toponimi:

Repubblica Ceca
Višňové, comune del distretto di Znojmo, in Moravia Meridionale

Slovacchia
Višňové, comune del distretto di Revúca, nella regione di Banská Bystrica
Višňové, comune del distretto di Nové Mesto nad Váhom, nella regione di Trenčín
Višňové, comune del distretto di Žilina, nell'omonima regione